Георгиев, Александр:
 Георгиев, Александр Васильевич (1913—1976) — советский партийный и государственный деятель.
 Георгиев, Александр Георгиевич (род. 1996) — российский хоккеист, вратарь.
 Георгиев, Александр Сергеевич (род. 1975) — российский шашист.